Fernando Tamayo puede referirse a:
Fernando Tamayo G. - 
 Fernando Tamayo, árbitro ecuatoriano;
 Fernando Tamayo Ogliastri, médico colombiano.
 Fernando Tamayo Tamayo''', senador colombiano.